Perstorpsgölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Perstorpsgölen (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (3,87 ha)
Perstorpsgölen, "SM-gölen", 1949 platsen för den svenska mästerskapsfinalen i bandy mellan Nässjö IF och Edsbyns IF, 
Perstorpsgölen (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Perstorpsgölen (Sunds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Perstorpsgölen (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,

Se även
Perstorpagölen, sjö i Eksjö kommun,  (5,08 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn